A principis de la dècada de 2000 les millores en l'àmbit tecnològic (generalització dels suports digitals, passar de les cintes de banda magnètica a les targetes de memòria, etc) van impel·lir el sorgiment de la càmera fotogràfica DSLR (Digital Single-Lens Reflex camera) que podia gravar vídeo Full HD (també anomenada càmera HDSLR, High Definition Digital Single-Lens Reflex), la qual cosa va suposar una gran revolució tecnològica: tot i que no havia estat concebuda pel rodatge de pel·lícules, van obrir-se camí en aquest àmbit tant a nivell amateur com professional, i encara més, va suposar la "democratizació" del cinema, ja que va permetre que qualsevol ciutadà es pogués apropar a l'estètica pròpia d'una qualitat professional cinematogràfica a un preu assequible, abans mai somiat.

Primers realitzadors 
El famós realitzador i director de fotografia Philip Bloom es va especialitzar en càmeres HDSLR, i l'any 2009 va demostrar a en Rick McCallum (productor d'Star Wars Lucasfilm) les possibilitats d'utilitzar aquestes càmeres rèflex de vídeo a les seves produccions, especialment a partir de la Canon EOS 5D MkII i la 7D.

En Vincent Laforet ja era un fotògraf de gran reputació dins del fotoperiodisme des de feia 18 anys quan va decidir gravar la primera pel·lícula HD ("Rêverie", l'any 2009) feta amb el cos d'una càmera rèflex digital, la 5D Mark II. Concretament va trigar 72h en fer aquell curt, sense assajos ni equip tècnic de recolzament, i va demostrar que aquestes càmeres permetien gravar en llocs tant freqüentats com Times Square i tot i així passar desapercebut, a més de resistir il·luminacions dèbils nocturnes amb una obertura de diafragma d'entre f/2 i f/2,8. D'altra banda, va demostrar que eren uns dispositius molt flexibles d'utilitzar que permetien rodatges hierlleugers i alhora garantitzaven una gran qualitat d'imatge: a les zones més lluminoses van emprar filtres ND (neutral Density) per tal de forçar l'obertura a f/2,8 o f/4 per mantenir una profunditat de camp menor. Va utilitzar des d'un objectiu ull de peix 15mm (a sobre del capó d'un cotxe) fins l'objectiu EF 16-35mm f/2,8L a un helicòpter, o el EF 50mm f/1,2L, el EF 85mm f/1,2L pels plans onírics, i també un EF 200mm f/2L.

Característiques 
La primera càmera DSLR amb gravació de vídeo va ser la Nikon D90 (2008), però va ser la càmera Canon EOS 5D Mark II (17 de setembre de 2008) una de les primeres càmeres DSLR en gravar vídeo Full HD.

Amb sensors pròxims al format S35 de càmeres de pel·lícula, aquestes càmeres van ampliar horitzons creatius, i van redefinir la pràctica videogràfica en el control de l'enfocament, la gravació del so, i la il·luminació, afavorint l'ús del mode manual per sobre de l'automàtica.

Anteriorment ja existia la possibilitat de fer petits vídeos amb càmeres compactes digitals des de finals de la dècada de 1990 i es popularitza amb les APN (càmeres digitals compactes per a l'ús del gran públic). Sempre va tenir una qualitat rudimentaria i no adaptada per a l'ús professional, ja que les funcions disponibles (freqüencia d'imatges limitada a 15i/s, format VGA ineficient, òptica superada per la de les videocàmeres) la feien poc interessant. Al 2008, però, va aparèixer un estàndard nou de réflex HDSLR: aquests aparells híbrids entre la fotografia i el vídeo podien gravar vídeos Full HD gràcies a grans sensors associats a nous processadors, permetien el control de la profunditat de camp (fet relacionat amb la mida gran dels sensors) així com l'elecció de focals entre l'amplia gamma ja existent d'objectius fotogràfics disponibles, a més de donar una alta sensibilitat i una relació qualitat/preu sense precedents.

Avantatges 
 Les càmeres HDSLR arriben a resolucions molt altes que s'adapten a la reproducció a la pantalla gran, especialment a les resolucions de 2K o 4K, que són les específiques per a l'exhibició al cinema, i que corresponen a les imatges HD d'alta definició. Els formats de vídeo HD generalment s'especifiquen en termes de resolució vertical (1080p serien 1920 x 1080 píxels), i els formats de cinema digital es defineixen generalment en termes de resolució horitzontal, per exemple 2K (2048 píxels d'amplada per 1080 píxels d'alçada), o 4K (4096 píxels de llargada per 2160 píxels d'alçada).
 De la mateixa manera que ho fan les càmeres analògiques, aquestes càmeres ofereixen velocitats variables que permeten l'elecció de diferents freqüències de fotogrames estàndards: 24, 25 i 30 imatges per segon (i/s). Algunes càmeres arriben a freqüències de 50 o 60 i/s per fer el famós efecte d'slow motion o càmera lenta, i unes poques especialitzades fins i tot arriben a 2500 i/s.
 La imatge 2K és la mínima resolució que els estudis de Hollywood consideren acceptable en la projecció dels seus llargmetratges. Per tant, el format HD 1080p que podem aconseguir amb les càmeres fotogràfiques HDSLR és considerat com un format cinematogràfic, sempre que s'associï a una freqüència d'imatges de 24 i/s (estàndard al cinema), la mateixa que la pel·lícula de 35 mm. De totes maneres, cal dir que el cinema analògic encara continua filmant-se gràcies al seu rendiment únic (alt rang dinàmic i poca profunditat de camp) i a la seva resolució (equivalent a 3K), que li permet la seva difusió a la pantalla gran.
 Un gran avantatge d'aquestes càmeres fotogràfiques és que podem utilitzar les seves funcions habituals per als rodatges: ajustaments de l'exposició (sensibilitat, velocitat, diafragma), la possibilitat d'escollir entre una àmplia gamma d'òptiques, etc.
 Disposen d'una fàcil manipulació d'enfocament gràcies a la pantalla d'alta resolució que incorporen (fent així la mateixa funció que un petit monitor de rodatge), però sovint també disposen de sortida HDMI per a connectar un monitor extern. Un dels accessoris que se solen incorporar a la càmera és un visor que s'encaixaria a la pantalla, alguns fins i tot disposen de lupa per ampliar la imatge. Algunes càmeres disposen de lopció Autofocus no només per fer fotografies sinó també per fer vídeo, però el seu ús dependrà del que hagi de gravar l'usuari, ja que no sempre dona el resultat desitjat. En canvi, sí que s'aconsella l'ús d'accessoris com sistemes de rodes dentades Follow Focus (enfocament de seguiment) tant comuns en el medi cinematogràfic.
 Permeten gravar en condicions extremes d'eixos de plans quasi impossibles (fins llavors només reservats per a fotògrafs), ja que són un tipus de maquinària molt més lleugera i flexible que les que usualment s'utilitzaven per rodatges. A més, es venen nombrosos aparells per estabilitzar aquestes càmeres i afrontar qualsevol terreny advers.
 Permeten múltiples possibilitats de difusió, ja que la mida d'imatge Full HD 1080p i la freqüència d'imatges que ofereixen són adequats per a la majoria de gravacions i rodatges que no són concebuts necessàriament per a la seva difusuó en cinema. De fet a cada tipus de producció li correspon una configuració específica, i per tant aquestes càmeres permeten cobrir produccions institucionals, publicitaries, documentals, 3D o de ficció.
 Permeten un gran control de la profunditat de camp gràcies a que disposen d'un sensor molt més gran del que disposaven les càmares digitals.
 Tenen un rang dinàmic acceptable: capacitat del sensor electrònic per captar i armotnizar les tonalitats de color tant en les zones de baixes ombres com en les d'altes llums. De totes maneres hi ha usuaris que recorren a eines addicionals com "Picture Style" per a intentar augmentar el rang dinàmic de la seva càmera.
 Tenen gran relació qualitat/preu, especialment si tenim en compte les seves capacitats i la qualitat a la que arriben tot i costar 8 cops menys que càmeres de cinema bàsiques.

 Desavantatges 
Les càmeres HDSLR presenten grans limitacions en l'àmbit de vídeo en comparació a les videocàmeres:
 Tenen un gran risc de sobreescalfament, ja que, essent càmeres fotogràfiques, no estan pensades per a gravar durant llargs períodes. És més, el mode de vídeo funciona amb l'ús continuat del sensor (a diferencia del mode de fotografia). A vegades trobem que per aquest motiu la càmera interromp la gravació que l'usuari estava realitzant.
 Efecte gelatina: distorsió y deformació de la imatge que s'estira i encongeix al lo llarg del moviment del subjecte quan es realitzen preses de moviment ràpids. Apareix en càmeres amb mode Rolling Shutter (obturador de cortina), on la transferència i presa de dades es fa lína a lína al sensor, de forma pràcticament simultània, a diferencia càmeres que tenen un mode Global shutter (obturador central) on es realitzen dues etapes successives la transferencia de dades i no apareix l'efecte gelatina, per exemple en el cas de càmeres amb sensors CCD. Tot i així, les càmeres amb Rolling shutter tenen gràcies a aquest mètode d'obturació un major control de la sensibilitat, ja que els fotodiodes del sensor són exposats durant més temps; estem parlant per exemple de les càmeres amb sensor CMOS (càmeres rèflex EOS de Canon, o les Red o XDCAM EX). Per paliar aquest efecte es poden utilitzar alguns modes de software de processament d'imatges que limiten i corretgeixen el problema, però el millor sempre serà evitar moviments panoràmics violents.
 Efecte aliasing (solapament): es produeix en el transcurs del muestreig digital, és a dir, durant el procés de transformació del senyal analògic a digital, abans de ser gravada al sensor i de ser traduïda a píxels. Es produeix quan la freqüència espacial de mostratge és inferior a les dades més petites presents al senyal: això no és un error tècnic, sino més aviat la conseqüència d'un fort contrast de microdetalls. El filtre Low pass'' està col·locat davant del sensor d'algunes càmeres i evita que el sensor enregistri detalls inferiors a aquells que pot resoldre, no serveix per corregir un aliasing existent, però és una mesura preventiva que evita l'aparició d'aquest efecte.
 Augment de la temperatura interna:''' en cas de gravar durant un període perllongat sense cap interrupció, o gravar amb molt de Sol o temperatures elevades, provocant danys a la qualitat de la imatge. A vegades s'aturarà automàticament la gravació a causa d'aquest augment de temperatura.
 Ajustaments limitats en l'obturador (rang dinàmic limitat), el muestreig bàsic únicament disponible en 4:2:0 o el temps màxim de la durada de les seqüències, limitat a 15 minuts a Full HD, són essencialment alguns obstacles dels fabricants de càmeres HDSLR (format de compressió i formateig de targetes) que s'estan resolent progressivament.
 Falta d'estabilització, problèmes amb l'eina autofocus, limitació en la durada de les preses, ínfima qualitat d'audio integrat: aquests desavantatges poden resoldre's amb diferents accessoris extres.
 Referències

Vídeo